Crawley steht für:

 Crawley, Stadt in West Sussex, England
 Crawley (Perth), Stadtteil von Perth, Western Australia 
 Crawley (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Crawley ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Crawley (* 1941), australisch-papua-neuguineischer Leichtathlet
 Angela Crawley (* 1987), schottische Politikerin
 Christine Crawley, Baroness Crawley (* 1950), britische Adlige und Politikerin
 Desmond Crawley (1917–1993), britischer Diplomat
 Edward F. Crawley (* 1954), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur
 Elinor Crawley (* 1991), walisische Schauspielerin
 Geoffrey Crawley (1926–2010), britischer Fotograf und Autor
 Ken Crawley (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mateo Crawley-Boevey (Padre Mateo; 1875–1960), peruanischer Priester und Ordensgründer
 Talitiga Crawley (* 1991), samoanische Taekwondoin
 Walter Cecil Crawley (1880–1940), englischer Tennisspieler
 William Crawley-Boevey (* 1960), britischer Mathematiker
 Wilton Crawley (1900–1948), US-amerikanischer Entertainer, Komponist und Klarinettist